Il singolare del torneo di tennis Open de Tenis Comunidad Valenciana 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolás Almagro che ha battuto in finale Gilles Simon 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Gastón Gaudio (quarti)
  David Ferrer (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)

 Igor' Andreev (primo turno) 
 Filippo Volandri (quarti) 
 Fernando Verdasco (semifinali) 
 N/A

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2006
ATP Tour 2006